Ел Насимијенто има више значења:

 Ел Насимијенто (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Насимијенто (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Насимијенто (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Насимијенто (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Насимијенто (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Насимијенто (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто, Лоурдес Гонзалез Меса (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Насимијенто (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Насимијенто, Гранха дел Чато (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Насимијенто (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Насимијенто (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Насимијенто (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Насимијенто (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Насимијенто (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Насимијенто, Ранчо Констансија (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Насимијенто (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Насимијенто (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Насимијенто (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Насимијенто (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Насимијенто (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Насимијенто (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Насимијенто (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Насимијенто (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Насимијенто (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Насимијенто (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Насимијенто (Уасабас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Насимијенто (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Насимијенто (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Насимијенто (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Насимијенто (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Насимијенто (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Насимијенто (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Насимијенто (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Насимијенто (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Насимијенто (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Насимијенто (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Насимијенто (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Насимијенто (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику